Sverre Dahl (acteur), Noors acteur (1885-1945)
Sverre Dahl (literatuur), Noors literatuurhistoricus, vertaler (1945-)